Municipio de Glenwood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Glenwood (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de McDowell.
 Municipio de Glenwood (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Glenwood (condado de Clay, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Glenwood (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Glenwood (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.
 Municipio de Glenwood (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Glenwood (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Glenwood (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Glenwood (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.
 Municipio de Glenwood (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.